, que significa "madera de la campana" o "árbol de campana" o "árbol de raíz")  es el segundo apellido japonés más común.

Algunos personajes notables con este apellido son:
Akira Suzuki: Bajista de The gazettE
 Aguri Suzuki, piloto de la F1.
 Airi Suzuki, cantante.
 Ami Suzuki, cantante y actriz.
 Daisetsu Teitaro Suzuki, maestro Zen.
 Harunobu Suzuki, grabador del tipo ukiyo-e.
 Kantarō Suzuki, almirante de la Armada Imperial Japonesa y Primer Ministro de Japón.
 Kōji Suzuki, escritora.
 Takao Suzuki, tenista.
 Takayuki Suzuki, futbolista.
 Toshio Suzuki, piloto de F1.
 Yū Suzuki, productor de videojuegos.
 Zenkō Suzuki, Primer Ministro de Japón.
 Rina Suzuki,Baterista SCANDAL.
 Shinichi Suzuki, violinista.

Referencias 

Apellidos japoneses